Machala je grad u Ekvadoru.

Vanjske poveznice 
 Machala, Ecuador

 Gradovi u Ekvadoru